Трансатлантичне економічне партнерство (ТЕП) — ініціатива, започаткована на Лондонському саміті в травні 1998 року, покликана дати новий імпульс співробітництву ЄС-США у сфері торгівлі та інвестицій в рамках Нового трансатлантичного порядку денного (NTA).

Посилання 

Сполучені Штати Америки та Європейський Союз
Сторінки з неперевіреними перекладами